LFO — Генератор низьких частот (Low-frequency oscillatior)
LFO — британський техно-гурт